Balbí () és un cognomen romà portat pels següents personatges:
 Dècim Celi Balbí, senador romà esdevengut emperador l'any 238 juntament amb Pupiè
 Luci Seni Balbí, cònsol sufecte l'any 
 Publi Celi Balbí Vibul·li Pius, cònsol l'any 137
 Luci Valeri Claudi Publícola Balbí Màxim, cònsol l'any 253
 Balbí, polític seguidor de Cèsar esmentat per Ciceró (ad Att. XIII 21.3)
 Balbí, personatge esmentat per Horaci (Sat. I 3.40)
 Balbí (Q. I. Balbinus), terrissaire de la Gàl·lia el

Vegeu també 
 Balb (), cognomen romà del qual Balbinus és un derivat